Села:
 Коритище — Житомирська область, Житомирський район
 Коритище — Київська область, Обухівський район
 Коритище — Львівська область, Дрогобицький район
 Коритище — Сумська область, Роменський район